9-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Дании с 26 января по 5 февраля 1978 года. Игры проводились в Оденсе, Ринге, Вайле, Фредерисии, Хернинге, Абенра, Эсбьерге, Рибе, Ольборге, Раннерсе, Тистеде, Орхусе, Брённбю, Калуннборге, Кёге, Хельсингёре, Нестведе, Фредерикссунне, Рённеде, Роскилле, Акиркеби, Нюкёбинге и Хойе-Тострупе. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу во второй раз за свою историю отпраздновала сборная ФРГ.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Финальный Раунд

За 7 место

За 5 место

За 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
Чемпионаты мира в Дании
Январь 1978 года
Февраль 1978 года
Международные соревнования по гандболу в Дании
Спорт в Дании в 1978 году